Види роду алое:

Список складений на основі даних сайту «The Plant List», який містить 516 визнаних видів роду алое з родини ксантореєвих (Xanthorrhoeaceae).

Знаком х позначені види, які мають гібридне походження.

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами, всі інші — є приблизним перекладом, транскрипцією або транслітерацією латинської назви.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Aloe на сайті «Vascular Tropicos» 
 Список видів роду Aloe на сайті «International Plant Names Index»  
 Список видів роду Aloe на сайті «Plantsystematics»  
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Aloe&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results 
 Список видів Алое на сайті «Germplasm Resources Information Network» 
 http://www.desert-tropicals.com/Plants/Asphodelaceae/Aloe.html 
 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search 
 CITES Aloe and Pachypodium Checklist  

Алое
Алое